Tamaulipas, sau varități ale sale, este nume propriu care se poate referi la

 Tamaulipa azurea, o specie de arbust al cărui nume binomial a fost inspirat de numele statului omonim
 Tamaulipas (stat Mexic), unua din cele 31 de entități federale ale mexicului
 Deșertul Tamaulipas, zonă deșertică din statul omonim
 Tamaulipas matorral, o eco-regiune de tranziție de la altitudini joase la altitudini înalte situată pe pantele estice ale lanțului muntos Sierra Madre Oriental din Mexic 
 Tamaulipas mezquital, o eco-regiune de altitudine mai joasă situată în nordul Mexicului și sudul statului american Texas înconjurând lanțul muntos Sierra Madre Oriental din Mexic
 Tamaulipan pastizal, eco-regiune joasă din nord-estul Mexicului, statul Tamaulipas, și sudul statului Texas

Nume proprii